Памятник Казимиру Великому — памятник королю Польши Казимиру Великому, установленный в г. Быдгощ, центре Куявско-Поморского воеводства, Польши.

Расположен с средневековой части Быдгоща — Старом городе на ул. Под Бланками, на месте где ранее находились городские крепостные стены.

Автор памятника Мариуш Бялецкий. Торжественно открыт 26 октября 2006 в честь 660-й годовщины со дня основания города.

Памятник представляет конную фигуру короля Казимира III Великого, одетого в воинские одеяния, со знаками символов королевской власти, держащего в правой руке скипетр, а в левой — символический свиток, содержащий привилеи, которыми король одарил Быдгощ.

Лицо Казимира III, выполнено по портрету исторического художника Яна Матейко. Корона, скипетр, шпоры скопированы с крышки его саркофага, обнаруженного в 1869 на Вавеле.

Фигура короля выполнена из бронзы и помещена на 20-тонный гранитный пьедестал. Размеры памятника: высота — 5 м, длина — 7 м. Общая высота памятника с пьедесталом — 7 м. Вес бронзовой фигуры — 3 тонны.

На пьедестале помещена таблица с надписью: «Казимир III Великий король Польши 1333—1370. Основатель города Быдгоща. 19.IV.1346» (пол. Kazimierz III Wielki król Polski 1333—1370 Założyciel miasta Bydgoszczy 19 IV 1346).

Сейчас на площади перед памятником уже несколько лет проводятся рыцарские турниры, показы мод эпохи короля Казимира III, инсценизированные представления вручения привилеев горожанам Быдгоща.

Галерея

Литература 
 Łbik L. Bydgoski pomnik Kazimierza Wielkiego. Władca, potomni, idea, dzieło. [w.] Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu. zeszyt 13. Pracownia Dokumentacji i Popularyzacji Zabytków Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy. Bydgoszcz 2008. ISSN 1427-5456

Ссылки 
 Bydgoszcz. Pomnik króla Kazimierza Wielkiego 

Здания и сооружения Быдгоща
Казимиру Великому
Казимиру Великому
Скульптуры 2006 года
Здания и сооружения, построенные в 2006 году
Памятники монархам
Появились в 2006 году в Польше
Скульптуры по алфавиту